Poussi peut désigner :
 Poussi, l'actrice égyptienne
 Poussi, la commune rurale du Burkina Faso